Koops ist der Familienname folgender Personen:

 Evert Koops (1885–1938), niederländischer Leichtathlet
 Joachim Alexander Koops (* 1981), deutscher Politikwissenschaftler
 Roelof Koops (1909–2008), niederländischer Eisschnellläufer
 Willi Koops (1896–1972), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Kops
 Kopps